Никола́й Анато́льевич Зло́бин (16 декабря 1931, село Дельная Дубрава (иногда пишут Дельное) Ламского района, ныне Сосновский район, Тамбовская область — 9 мая 1997, Зеленоград) — советский строитель, получил известность в советское время как инициатор метода бригадного подряда в жилищном строительстве. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9—11 созывов (1974—1989) от Москвы, член Президиума Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Окончил среднюю школу в родном селе. В 1949 году был призван в армию, дослужился до старшины батареи. После демобилизации стал работать строителем.

В 1958 году приехал на строительство нового города-спутника Москвы — будущего Зеленограда. Сначала трудился каменщиком, затем бригадиром комплексной бригады (с 1958 года), мастером, прорабом управления «Зеленоградстрой».

Деятельность 
Бригадный подряд [в массовом жилищном строительстве в СССР] был впервые применён бригадой Злобина, относившейся к тресту «Зеленоградстрой», при строительстве 14-этажного корпуса в Зеленограде в 1970 году. Сущность эксперимента заключалась в том, что все средства выделялись непосредственно бригаде. Это позволило сэкономить значительную часть денег и сдать объект раньше нормативного срока. В дальнейшем эксперимент получил широкую известность и применялся на строительстве других объектов народного хозяйства.

Расхождения в оценке авторства бригадного подряда 
В ряде источников имеет место очевидное смешение высоких оценок трудовой деятельности бригады Н. А. Злобина и авторства бригадного подряда как метода.

В одних источниках автором метода называют самого Н. А. Злобина.
В других уточняют, что считают таковым Сергея Тимофеевича Дементьева (начальника управления «Зеленоградстрой», действительно, приложившего много и умелых усилий, чтобы бригадный подряд стал возможен в Зеленограде). Об этом, собственно, писал и сам Н. А. Злобин: «…меня вызвали к начальнику СУ-111 В. Г. Локшину … и сказали, что речь идёт об очень серьёзном деле, об эксперименте. … Мы хотим тебя привлечь к нему».

Мурманские строители обоснованно вспоминают о более раннем по времени опыте бригады В. П. Серикова (но не в жилищном, а в промышленном строительстве).

А четвёртые вообще говорят, что артельный подход к строительству (и многим иным видам деятельности), когда оценивается именно достижение конечной цели, а не промежуточные этапы, естественен и известен испокон века. И движение бригадного подряда в СССР поэтому правильнее понимать как стремление честных тружеников работать по совести даже в советских условиях массовых приписок, долгостроя и нередко не слишком умелого и ответственного отношения к своему делу.

Сам В. П. Сериков говорил на одной из телепередач, что «Подрядному методу, наверное, столько же веков, сколько профессии строителя».

Это же отмечали и некоторые известные партийные деятели. Так, В. М. Молотов говорил: «Я не согласен с прославлением бригады Злобина — это же самый настоящий подрядчик, таких и при царе было полно! Вот я <…> называю шесть факторов, способных, по моей точки зрения, заменить материальное стимулирование при социализме: Умелое научное планирование производства. Социалистическое соревнование. Подбор кадров. Направленность всего общества <…>. Международная социалистическая комплексно-экономическая интеграция. Идейное воспитание партии».

Восприятие бригадного подряда в народном творчестве 
У части населения повышенные скорости строительства при бригадном подряде вызывали некоторые сомнения в качестве построенного, что отразилось, к примеру, в частушках:

Не качайся новый дом,
Не лишай ты нас награды,
Вот сдадим, а уж потом,
Хочешь стой, а хочешь падай!.

Награды, премии и звания

Самого Н. А. Злобина 
 дважды Герой Социалистического Труда (7.05.1971; 18.09.1985)
 2 ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 медали
 Государственная премия СССР (1975)
 Заслуженный строитель СССР
 Заслуженный строитель ГДР (1976)

Членов его бригады 

В начале февраля 1973 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями рабочих нашей бригады.

Орден Ленина у нас получили Николай Афонин и Михаил Семеньков;

Николай Кириллов и Сергей Шепетин награждались орденом Трудового Красного Знамени;

орден «Знак Почёта» получили Непийвода, Охрименко, Зоя Щербакова;

Бацак, Блажиевский, Касьян, Дроздов отмечались медалью «За трудовую доблесть», а Юра Лебедев — медалью «За трудовое отличие» — всего было награждено 38 человек.

Память 
В честь заслуженного строителя назван подмосковный детский оздоровительный лагерь «Юный строитель», принадлежащий «Моспромстрою».

Как дважды Герою Социалистического Труда, в соответствии с положением о награде на родине Злобина должен был быть установлен прижизненный бронзовый бюст, но в связи с развалом СССР памятник так и не был установлен. Лишь в 1999 году уже после смерти Злобина памятник ему был изготовлен на средства треста «Зеленоградстрой» и установлен у его управления в Северной промышленной зоне города Зеленоград. В феврале 2008 года проезд № 4900 в 1-м микрорайоне Зеленограда был переименован в улицу Николая Злобина, а 29 октября 2009 года на корпусе 129 была установлена памятная доска.

Именем Н. А. Злобина назван Политехнический колледж № 50 города Москвы. В колледже есть музей, посвященный Николаю Анатольевичу.

Последователи 
У Н. А. Злобина и его бригады были последователи, высокие достижения которых отмечены общественным признанием и высокими правительственными наградами. Среди них
 Буравков, Юрий Александрович
 Новик, Тадеуш Иосифович — бригадир строителей, первыми построившими по бригадному подряду блочный жилой дом (бригада Н. А. Злобина начинала со строительства на подряде кирпичных жилых домов)

В то же время ряд авторов отмечают, что бригадный подряд оказался наиболее естественен для применения в строительстве и некоторых направлениях сельского хозяйства. А начавшиеся попытки партийного руководства навязать его без учёта конкретных условий чуть ли не во все отрасли производства, транспорта и т. д., где порой (просто в силу технологии деятельности) сложно, а то и невозможно, постановка единой цели, обоснованное применение коллективной ответственности в её достижении и т. д. привели к снижению привлекательности, а порой и опорочиванию данного подхода.

Сочинения 
 Злобин Н. А. Разведчики : [Автобиогр. повесть бригадира комплекс. бригады упр. «Зеленоградстрой»] / Н. А. Злобин; [Лит. запись Н. Пентюховой], 335 с. ил. 21 см, М. Сов. Россия 1983.
 Злобин Н. А. Разведчики. 2-е изд. — М.: Советская Россия, 1986. — 239 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Игорь Быстров. История города. Очерк № 29: Год 1970. Рабочий Николай Злобин // Зеленоград сегодня
 Елена Максимченко. Интервью с внучкой Н. А. Злобина, одного из первых строителей Зеленограда // Зеленоград.ru
 Бригадный подряд Николая Анатольевича Злобина (подборка фотографий из архивов, вырезок из газет и журналов) // Zеленоградский Zритель
 Сериков В. П. Договор по совести. М.: Роман-газета, 1986; (неоднократное упоминание Н. А. Злобина и его бригады)
 Шупа-Дуброва И. Ф., Цветков Л. А. Бригадный подряд. Рассказ о методе и человеке. Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1973. 128 с. (неодн. упоминание бригады Н. А. Злобина (со с. 30) и сравнение особенностей его подхода с опытом бригады В. П. Серикова).
 Сериков В. П., Миронов Ю. Н. Крутые высоты. (Диалоги о бригадном подряде по материалам телевизионных передач «На стройках пятилетки»). Серия «Герои десятой пятилетки». М.: Стройиздат, 1980. 152 с. (Н. А. Злобин принимал участие в упомянутых передачах и в книге приведены его ответы и высказывания по ряду вопросов).
 Памятник-бюст Н. А. Злобину и памятная доска на сайте «Достопримечательности Зеленограда»
 Об авторах бригадного подряда на портале Моспромстроя.
 Могила Н. А. Злобина

См. также 
С этими бригадирами Н. А. Злобин и его бригада участвовали в социалистическом соревновании в течение нескольких лет. Вперёд выходили то одна, то другая, то третья бригада.
 Сериков, Владислав Пахомович — заслуженный строитель РСФСР, инициатор метода бригадного подряда в промышленном строительстве.
 Шевцов, Иван Семёнович — ленинградский бригадир.

Другие известные строители, о которых упоминается в книге Н. А. Злобина «Разведчики» (изд. 1986 г., с. 144):
 Авилов А. В. — московский бригадир.
 Затворницкий, Владимир Андреевич — известный московский строитель, Герой Социалистического Труда (1966).

Дважды Герои Социалистического Труда
Заслуженные строители СССР
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Похороненные в Зеленограде
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС